Хоф:

 Хоф, Вим (род. 1959) — голландец, известный как «Ледяной человек».
 Хоф, Эрих (1936—1995) — австрийский футболист и тренер, нападающий.

 «двор» (королевский):
 Хоф (Вестервальд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хоф (Заале) — город в Германии, в земле Бавария.
 Хоф (Зальцбург) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Хоф (район) — район в Германии.

См. также 
 Хофгартен
 Хофф
 Гоф